Het UEMOA Toernooi 2008 is het tweede toernooi van het UEMOA Toernooi. Het toernooi wordt gehouden van 2 november tot en met 9 november 2008 in Bamako, Mali.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 2008
Voetbal in Mali
UEMOA Toernooi
Sportevenement in Mali